Velmistr může znamenat:

 šachový velmistr – titul pro označení nejsilnějších světových hráčů
 velmistr (rytířské, rodové a záslužné řády) – velmistr rytířských (církevních) řádů
 velmistr (zednářské lóže) – velmistr zednářských lóží
 Velmistr (film) / Grandmaster – dokumentární film Rozálie Kohoutové z roku 2008

Související články 
 mistr